

Geografia 
 Germania
 Circondario del Meno-Tauber – circondario del Baden-Württemberg
 Rothenburg ob der Tauber – città del Land della Baviera
 Tauber – fiume di Baden-Württemberg e Baviera

Persone 
 Klaus Täuber – allenatore di calcio e calciatore tedesco
 Mathias Tauber – calciatore danese
 Richard Tauber – tenore austriaco, considerato uno dei più grandi cantanti del XX secolo
 Sophie Täuber-Arp – artista e pittrice svizzera
 Ulrike Tauber – ex nuotatrice tedesca